Der DFB-Pokal der Frauen 2001 wurde vom 1. FFC Frankfurt gewonnen. Dies war der dritte Erfolg hintereinander. Der FFC Flaesheim-Hillen wurde im Finale mit 2:1 geschlagen. Dabei führte Flaesheim-Hillen zur Halbzeit. Es war das erste Mal, dass die zur Halbzeit führende Mannschaft das Endspiel verlor.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern nennen die Tore im Elfmeterschießen. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Qualifikation 

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 20. August 2000.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 5. November 2000.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 4. März 2001.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 25. März 2001.

|}

Finale

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2000/01

2000
Fußballsaison 2000/01